Legrain ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Legrain (1865–1917), französischer Zeichner und Ägyptologe
 Pierre Legrain (1889–1929), französischer Buchbinder, Möbeldesigner und Innenarchitekt
 Rachel Legrain-Trapani (* 1988), französische Schönheitskönigin
 Sarah Legrain (* 1985), französische Politikerin (NUPES) 
 Thomas Legrain (* 1981), belgischer Comiczeichner